Deux commanderies  d'origine templière en France :
 Commanderie du Chambon (Charente)
 Commanderie du Chambon (Haute-Loire)
Un membre de la commanderie du Temple d'Ayen durant la période hospitalière :
 Domaine du Chambon, au nord-ouest de Brive-la-Gaillarde (Corrèze)